Ажевил може да се односи на:
 Ажевил (Горња Марна), насељено место у Француској, у департману Горња Марна
 Ажевил (Мерт и Мозел), насељено место у Француској, у департману Мерт и Мозел